luka

Naselja u Hrvatskoj:
 Luke (Cetingrad), naselje u općini Cetingrad

Naselja u BiH:
 Luke, predgrađe Bihaća
 Luke (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču
 Luke (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Luke (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžićima
 Luke (Fojnica, BiH), bivše samostalno naselje u općini Fojnici
 Luke, predgrađe Istočnog Sarajeva
 Luke, Kladanj
 Luke (Pale, BiH), naselje u općini Palama
 Luke (Vareš, BiH), naselje u općini Varešu
 Luke, Zenica

Naselja u Crnoj Gori:
 Luke, Berane

Naselja u Makedoniji:
 Luke, Kriva Palanka

Naselja u Srbiji:
 Luke, Loznica

Otoci:
 Luke, Matkovići, Prozor, otok u Ramskom jezeru

Vidi i:
 Luka (razdvojba)